Тас тепе или Тастепе може да се отнася за:

 Смолник, село в Община Карнобат, област Бургас, чието име до 1978 година е Тас тепе;
 Чукарка, село в Община Айтос, област Бургас, чието име до 1934 година е Тас тепе.
 Тастепе, село във Вилает Лозенград